BSM steht für:

 Bahnen der Stadt Monheim, eine nichtbundeseigene Eisenbahn des öffentlichen Verkehrs sowie ein Busbetrieb
 Basic Structures of Matter, ein Teilchenmodell des bulgarischstämmigen Physikers Stoyan Sarg Sargoytchev
 Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung
 Bergisches Straßenbahnmuseum, ein Museum in Wuppertal-Kohlfurth
 Bernhard Schulte Shipmanagement, ein Unternehmen der Schulte Group
 Betriebssicherheitsmanagement, ein Fachbegriff aus dem Arbeitsschutz
 Beyond the Standard Model, siehe Standardmodell #Physik jenseits des Standardmodells
 Bezirksschornsteinfegermeister, amtsdeutsch für einen Schornsteinfeger mit Kehrbezirk
 Bisheh Kola, Flughafen in Bisheh Kola, Region Mazandaran, Iran nach dem IATA-Code
 Black-Scholes-Modell, ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen
 Blind Spot Monitoring, siehe Totwinkel-Assistent
 Branchensimulationsmodell des GDV, ein stochastisches Simulationsmodell für Versicherungsunternehmen
 Bund Saarländischer Musikvereine, ein Verband der Musikvereine im Saarland
 Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute
 Bundesverband Solare Mobilität e.V., ein 1989 gegründeter Verband aus Ingenieuren, Experten und Fahrern von Elektrofahrzeugen
 Business Service Management, die Verbindung zwischen dem Prozessmanagement und dem IT-Service-Management

Abkürzung